Bosznia-Hercegovina
Čatrnja falu Bosanska Gradiška községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Čatnja falu Krnjak községben, Károlyváros megyében
Čatnja falu Rakovica községben, Károlyváros megyében